Kommuna (Daguestan), localitat de la República del Daguestan, a Rússia
 Kommuna (Uliànovsk), localitat de la província d'Uliànovsk, a Rússia